Joan Ferrando i Castillo (1923 - 1995), jugador de bàsquet català.
 Joan Ferrando Fenoll (n.1981), entrenador de futbol català.